obecnie miejscowość Gromowo (obwód kaliningradzki)
 hitlerowski obóz koncentracyjny Hohenbruch
 niemiecka nazwa kolonii Wysokie (województwo zachodniopomorskie)